Расовац може бити:

 Расовац (Требиње), насељено мјесто у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Расовац (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ